Kreutzwald ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803–1882), estnischer Schriftsteller und Arzt
 Peter Carl Aloys Kreutzwald (1850–1918), Generalvikar in Köln

Siehe auch:
 Creutzwald